Tachenberg heißen:
 Tachenberg (Gemeinde Altendorf), Katastralgemeinde von Altendorf, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Tachenberg (Gemeinde Aigen), Ortschaft von Aigen im Ennstal, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Taschenberg